Cavaleiros do Apocalipse - personagens descritos na terceira visão profética do Apóstolo João no livro bíblico de Revelação ou Apocalipse
Ou ainda:
Cavaleiros do  Apocalipse (Marvel Comics) - um grupo de super vilões das histórias em quadrinhos, mencionado em X-Factor #10 (vol. 1, Novembro de 1986)
Cavaleiros do Apocalipse (Supernatural) - na série televisiva, seres imortais que atuam como instrumentos de caos e destruição durante o Apocalipse, que é desencadeado por Lúcifer
Horsemen (2009), filme com Dennis Quaid exibido em Portugal como Cavaleiros do Apocalipse e no Brasil como Os Cavaleiros do Apocalipse

Desambiguação